Asnæs kan syfta på följande platser:

Danmark 

 Asnæs (ort), Region Själland, Odsherred Kommune, 
 Asnæs (halvö, Själland),